Асен Боянов Биолчев е български лесовъд и университетски преподавател, професор.

Биография 
Роден е на 19 август 1906 г. в София в семейството на Боян Биолчев. През 1930 г. завършва лесовъдство в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет. От 1940 до 1946 г. е началник на отдела за укрепване на пороищата и залесяване при Централния горски изследователски институт. През 1946 г. е избран за професор, от 1949 до 1973 г. е ръководител на катедра Почвена ерозия и укрепване във Висшия лесотехнически институт в София, а между 1960 – 1965 г. негов ректор. От 1956 до 1970 г. завежда секция Почвена ерозия при Научноизследователския институт по почвознание „Никола Пушкаров“.

Негов син е проф. Боян Биолчев. Умира на 28 септември 1997 г.

Научни трудове 
Научните му интереси са в областта на ерозията и борбата с нея. По значими негови трудове са:
 „Принос към изучаване на реставрационната способност на наши поройни земи“ (1933, в съавторство с Т. Димитров);
 „Ерозия и борбата с нея“ (1959);
 „Картосхема за районите с преобладаваща степен на почвената ерозия в България“ (1959, в съавторство).

Родословие

Източници 

Асен
Български лесовъди
Български учени от Македония
Възпитаници на Софийския университет
Лесотехнически университет
Ректори на висши училища в България
Родени в София
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища
Хора с архиви в Централния държавен архив